Kossa () bezeichnet:

 Kossa, Ortsteil der Gemeinde Laußig im Landkreis Nordsachsen (Sachsen)
 Kossa (Kama), rechter Nebenfluss der Kama in Russland
 Kossa, russischer Name für den früheren Ortsteil Neutief der Stadt Pillau, Ostpreußen, in der heutigen Oblast Kaliningrad, Russland
 Kossa (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow, Russland
 Kossa (Perm), Rajonshauptstadt in der Oblast Perm, Russland
 Kossa (Perm, Otschor), Dorf im Rajon Otschor, Oblast Perm, Russland
 Kossa (Rostow), Dorf in der Oblast Rostow, Russland
 Kossa (Ukraine), Dorf in der südlichen Ukraine 
 Kossa (Pregelinsel), Insel im Stadtgebiet Kaliningrad

Kossa ist der Familienname folgender Personen:

 István Kossa (1904–1965), ungarischer kommunistischer Politiker und Mitglied des Parlaments

Siehe auch:
 Cossa
 Kosa

ru:Коса